Карлогани има више значења:

 Карлогани (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Карлогани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Карлогани (Олт), општина у округу Олт у Румунији